Vockenberg ist der Name folgender Orte:

 Vockenberg (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Vockenberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Vockenberg (Gemeinden Hartl, Kaindorf, Stubenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Stubenberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark